Palazzo Gaddi ist der Name dreier Paläste in Italien:

 Palazzo Gaddi (Florenz) – in Florenz
 Palazzo Gaddi (Forlì) – in Forlì
 Palazzo Gaddi (Rom) – in Rom

Siehe auch:
 Palazzo Arrighetti-Gaddi